Neuguth ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Neuguth, Kreis Guhrau, seit 1945: Rogów Górowski (Góra), Dorf in der Gmina Góra, Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Neuguth (auch Neuguth-Heinzenburg), Kreis Lüben, seit 1945: Włoszczów, Weiler im Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Neuguth, Kreis Osterode, seit 1945: Nowe Siedlisko, Dorf in der Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Neuguth, Kreis Schlochau/Pommern, seit 1945: Nowa Wieś Człuchowska, Dorf in der Gmina Przechlewo, Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Neugut